SIC (motorfiets)
 SIC (tijdschrift)
 Sociedade Independente de Comunicação, een portugeze commerciële televisiezender
 De Franstalige afkorting van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel

Zie ook 
 Sic (doorverwijspagina)